Cepelos peut désigner :
au Portugal :
Cepelos, paroisse civile de la municipalité d'Amarante, située dans le district de Porto et la région Nord ;
Cepelos, paroisse civile de la municipalité de Vale de Cambra, située dans le district d'Aveiro et la région Nord.